Кубок Австрії з футболу 1978–1979 — 45-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге поспіль здобув Ваккер (Інсбрук).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5-6 серпня 1978

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 1978

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 серпня 1978

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 1978

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 1978

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 1978

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1978

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 лютого 1979

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 лютого 1979

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 березня 1979

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 1979

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 1979

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 1979

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 червня 1979

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1978—1979
Австрія
Австрія
1978 в австрійському спорті
1979 в австрійському спорті